Mukim steht für:

 Mukim (Brunei), Verwaltungseinheit in Brunei
 Mukim (Malaysia), Verwaltungseinheit in Malaysia
 Mukim (Aceh), Verwaltungseinheit in der Provinz Aceh in Indonesien